Яралиев — фамилия; имеет женскую форму Яралиева.
 Яралиев, Имам Музамудинович (род. 1956) — общественный и политический деятель Дагестана, глава муниципального образования «город Дербент»
 Яралиев, Ярмет (1912—?) — передовик производства, буровой мастер конторы бурения № 1 треста «Ширванбурнефть» Миннефтепрома АзССР. Герой Социалистического Труда.